Helina steht für:

 (1075) Helina, Asteroid des Hauptgürtels
 Helina (Gattung), Gattung der Echten Fliegen (Muscidae)
 Helina Rüütel (* 1997) estnische Badmintonspielerin